Cette liste présente les sommets de Suisse avec la plus grande isolation topographique. Elle inclut seulement des sommets avec une isolation supérieure à dix kilomètres, indépendamment de leur altitude ou de leur proéminence.

Liste

Notes et références

Liens externes